Copperbelt – regione mineraria dell'Africa centro meridionale
Provincia di Copperbelt – divisione amministrativa dello Zambia